Das Herrendoppel der  US Open 1980 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Peter Fleming und John McEnroe. In einer Neuauflage des Finales vom Vorjahr unterlagen sie diesmal Bob Lutz und Stan Smith.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com

Herrendoppel
1980